Flatt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christian von Flatt (1772–1843), deutscher evangelischer Dogmatiker
 Johann Friedrich Flatt (1759–1821), deutscher evangelischer Theologe und Philosoph
 Lester Flatt (1914–1979), US-amerikanischer Country-Sänger und Gitarrist (Flatt and Scruggs)
 Rachael Flatt (* 1992), US-amerikanische Eiskunstläuferin

Weiteres:
 Ahlftener Flatt, Gewässer bei Soltau 

Siehe auch:
 Fladt, Flad
 Flatt and Scruggs
 Flat
 Flatts